Lowenstam ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz A. Lowenstam (1912–1993), deutschamerikanischer Paläontologe
 Léopold Lowenstam (1842–1898), niederländischer Metallstecher und Radierer

Siehe auch:
 Löwenstamm